Il singolare maschile del Western & Southern Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Andy Murray ma è stato sconfitto al terzo turno da Jérémy Chardy.

Roger Federer ha sconfitto in finale Novak Đoković per 6-0, 7-67. Federer ha vinto il torneo senza perdere mai il servizio e nessun set, prima volta che succede in un Masters 1000. Si tratta del quinto successo a Cincinnati per il campione svizzero che diviene il tennista più vincente nel torneo dell'Ohio superando Mats Wilander con cui condivideva il record.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Roger Federer (campione)
 Novak Đoković (finale)
 Andy Murray (terzo turno)
 David Ferrer (secondo turno)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Juan Martín del Potro (semifinale)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)

 John Isner (ritirato per un infortunio alla schiena)
 Mardy Fish (quarti di finale)
 Gilles Simon (ritirato per un infortunio alla spalla)
 Marin Čilić (quarti di finale)
 Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
 Kei Nishikori (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Andy Roddick (primo turno)

Qualificati 

  Fabio Fognini (primo turno)
  Lu Yen-Hsun (secondo turno)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Jesse Levine (secondo turno)

  Ivan Dodig (primo turno)
  Marinko Matosevic (primo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2012
ATP World Tour 2012